Ле́ший — дух-хозяин леса в мифологических представлениях славянских народов. Также может означать:
 «Леший» — пьеса А. П. Чехова 1889 года.
 Лешие (шедим) — духи в древнееврейской демонологии (в синодальном переводе Библии).
 Леший () — персонаж Marvel Comics.

Фильмы